Kosa je lahko:
 kosa, orodje/orožje
 Kosa Janjačka (Hrvaška)
 Kosa, Slunj (Hrvaška)